Água branca (turbulência)

Municípios 
Água Branca (Alagoas)
Água Branca (Paraíba)
Água Branca (Piauí)
São Pedro da Água Branca — município no estado do Maranhão, Brasil

Outros
Água Branca (bairro de São Paulo)
Córrego Água Branca
Rio Água Branca
Barão de Água Branca — título criado por D. Pedro II do Brasil em 1879
Estação Água Branca

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos